SERPINF1 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на короткому плечі 17-ї хромосоми.  Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 418 амінокислот, а молекулярна маса — 46 312.

Секретований назовні.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 17

Некатегоризовані білки